Секу́нда (от  — второй, следующий, другой) может означать:
 Секунда — единица измерения времени.
 Секунда — единица измерения плоских углов: 1/3600 градуса, применяемая в астрономии и других областях.
 Секунда (метрическая) — единица измерения плоских углов: 1/10000 града, в России не применяется.
 Секунда — музыкальный интервал.
 Струна La на скрипке.
 «Секунда» — хоккейный приз.
 Секунда — город в ЮАР.
 Шолом Секунда (1894—1974) — американский еврейский дирижёр, композитор академической, эстрадной, театральной и литургической музыки.
 Как приставка («секунд-») означает «второй», «подчинённый» (в отличие от «примы»): секунд-майор, секунд-ротмистр, секунд-поручик.

См. также 
 Секунд
 Сек
 Прима
 Терция